Sütő László (1946) tekéző, edző
 Sütő László (1986) labdarúgó